Der Norwich Union Grand Prix 1990 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1990/91, das vom 8. Juni bis zum 7. Oktober 1990 peu à peu an verschiedenen Orten in Europa ausgetragen wurde. Sieger des in Monte-Carlo ausgetragenen Endspiels wurde John Parrott mit einem Finalsieg über Steve Davis. Parrott war zudem mit seinem 138er-Break für das höchste Break des Turnieres und das einzige Century Break verantwortlich.

Preisgeld 
Sponsor des Turnieres war erneut Norwich Union. Mit 60.000 Pfund Sterling gab es diesmal wieder mehr Preisgeld als beim letzten Mal.

Turnierverlauf 
Wie bereits im Vorjahr wurden die acht Teilnehmer in einem K.-o.-System gegeneinander ausgespielt, wobei alle Spiele im Modus Best of 7 Frames in verschiedenen Orten in Europa stattfanden. Das Halbfinale und das Finale wurden aber in Monte-Carlo gespielt.

Finale 
Sowohl John Parrott als auch Steve Davis hatten recht souverän das Endspiel erreicht. Im Finale konnte Davis den ersten Teils des Spiels noch dominieren, doch dann wurde John Parrott federführend und gewann mit 4:2.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Monaco